Kurhessen steht für:

 das Kurfürstentum Hessen (1803–1866)
 den Gau Kurhessen der NSDAP (1934–1945)
 die preußische Provinz Kurhessen (1944/45)

Siehe auch:
 Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck